Архиепископ Моисей (в миру Матвей Михайлович Богданов-Платонов-Антипов; , Богдановка, Коломенский уезд, Московская губерния — ) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии (1832—1834), епископ Саратовский и Царицынский (1828—1832), епископ Вологодский и Устюжский (1827—1828).

Биография 
Родился в 1783 году селе Богдановка Коломенского уезда Московской губернии в семье дьячка Михаила Антипова. Рано осиротел. Мать, не имея возможности прокормить семью, просила епископа Коломенского и Тульского Афанасия (Иванова) оставить причётническое место отца за малолетним Матвеем. Епископ, побеседовав с мальчиком, велел ему учиться и предрёк, что он станет архиереем.

Матвей был определён на казённый кошт в Коломенскую духовную семинарию, где по месту рождения ему присвоили фамилию Богданов. Он проявил незаурядные способности и окончил семинарию в числе первых учеников. Поступил в Славяно-греко-латинскую академию, в 1801 году перешел в класс поэзии Троицкой лаврской семинарии, был причислен к «платоникам», то есть находился на полном содержании ректора семинарии митрополита Московского Платона (Левшина) и являлся его непосредственным воспитанником. Как и все платоники, Матвей получил ещё одну фамилию — Платонов.

В 1808 году пострижен в монашество с именем Моисей и окончил семинарию. 

В 1814 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью магистра.

С 1817 года — ректор Киевской духовной семинарии и архимандрит Киевского Братского монастыря.

С 1819 года — первый ректор Киевской духовной академии.

В 1822 году за лекции, читанные в Киевской духовной академии, удостоен звания доктора богословия.

2 марта 1824 года хиротонисан во епископа Старорусского, викария Новгородской епархии.

28 ноября 1827 года назначен епископом Вологодским и Устюжским.

С 29 ноября 1828 года — епископ Саратовский и Царицынский.

Стал хлопотать перед Святейшим Синодом о восстановлении Крестовоздвиженского монастыря, так как на тот момент в губернии не было ни одной женской обители. Вскоре указом Синода от 30 ноября 1829 года монастырь был восстановлен как второклассный

С 12 марта 1832 года — архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии, член Святейшего Синода.

Скончался 13 июля 1834 года. Погребён в Тифлисе в Сионском соборе.

Преосвященный Моисей оставил о себе память как об архипастыре в высшей степени кротком, мягком, радушном, общительном, снисходительном и приветливом.

Труды 
 «Слово на случай заключения мира с Оттоманской Портой» (СПб., 1829),
 «Слово в день благодарственного молебствия по случаю прекращения холеры» (СПб., 1831)

Примечания

Литература 
 Суворов Н. И. Моисей Богданов-Платонов, епископ Вологодский и Устюжский // Вологодские епархиальные ведомости. — 1868. — № 8. — С. 217—220.
 
 Новиков А. П., Барзилов С. И. Преосвященный Моисей // Новиков А. П., Барзилов С. И. Святители земли русской: Биогр. очерки саратовских архиереев. — Саратов, 2000. — С. 298—348
 

Доктора богословия
Епископы Русской православной церкви
Архиепископы Русской православной церкви
Преподаватели Киевской духовной семинарии